Celeirós peut désigner :
 au Portugal :
 Celeirós, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Celeirós, paroisse civile de la municipalité de Sabrosa, située dans le district de Vila Real et la région Nord.